Topônimos
Dover — cidade e importante porto na Inglaterra
Dover (Arkansas)
Dover (Carolina do Norte)
Dover (Delaware)
Dover (Flórida)
Dover (Idaho)
Dover (Illinois)
Dover (Kentucky)
Dover (Minnesota)
Dover (Missouri)
 Dover (Nova Hampshire)
Dover (Nova Jérsei)
Dover (Ohio)
Dover (Oklahoma)
Dover (Pensilvânia)
Dover (Tennessee)

Outros
Dover Publications — editora norteamericana fundada em 1941
Dover International Speedway — rodovia localizada no estado americano de Delaware
Dover Base Housing

Desambiguações de topônimos